

Cinema
Fuori di testa (Delirious) – film del 1991 con John Candy
Delirious (Tales That Witness Madness) – film del 1973 di Freddie Francis
Delirious - Tutto è possibile (Delirious) – film del 2006 di Tom DiCillo

Musica
Delirious – gruppo musicale thrash metal tedesco
Delirious? – gruppo musicale rock britannico
Delirious – canzone di Prince dal suo album 1999
Delirious – canzone di David Guetta dal suo album Pop Life

Altro
Delirious – wrestler professionista